Hammer horror (Kate Bush), single van Kate Bush
Hammer horror (filmserie), filmserie